César et Cléopâtre peut désigner :
 Cesare e Cleopatra, opéra de Carl Heinrich Graun (1742) ;
 César et Cléopâtre, pièce de théâtre de George Bernard Shaw (1898) ;
 César et Cléopâtre (), film de Gabriel Pascal inspiré de la pièce de Shaw (1945) ;
 , jeu de société allemand de Wolfgang Lüdtke (1997) ;
 César et Cléopâtre (), roman de Colleen McCullough (2002).

Voir aussi